Serra da Mesa bezeichnet in Brasilien

 Kraftwerk Serra da Mesa, ein Wasserkraftwerk im Bundesstaat Goiás
 Lago de Serra da Mesa, einen Stausee im Bundesstaat Goiás
 Faculdade Serra da Mesa, eine private Hochschule in Uruaçu, Goiás
 Memorial Serra da Mesa, ein Museum in Uruaçu, Goiás